Cimochy ist ein polnischer Ortsname:
 Cimochy, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Groß Czymochen, 1928 bis 1945 Reuß, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Cimochy (Narew), Ort im Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien